Revisoren kan henvise til

 Revisoren, en komedie fra 1836 af den russisk-ukrainske forfatter Nikolaj Gogol
 Revisoren (film fra 1952), en sovjetisk film baseret på Gogols komedie
 Revisoren (film fra 1996), en russisk film baseret på Gogols komedie

Se også
 Revisor, en person som kontrollerer regnskabers rigtighed